

Codici 
 IAH – codice aeroportuale IATA dell'Aeroporto internazionale di Houston - George Bush di Humble /Houston (Stati Uniti d'America)

Altro 
 Iah – nome che gli antichi egizi attribuivano alla luna